Csehország
 Ždírec, település a Česká Lípa-i járásban
 Ždírec, település a Dél-plzeňi járásban
 Ždírec, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Ždírec, település a Jihlavai járásban
 Ždírec nad Doubravou, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Ždírec, Stará Paka i Žďár településrésze a Semilyi járásban